Personen:
Ernest Lehman (1915-2005), een Amerikaans scenarioschrijver
Tom Lehman (1959), een Amerikaans golfer

Overig:
Lehman Brothers, een investeringsbank die in september 2008 failliet ging
Lehman Trikes, een merk trikes (driewielige voertuigen)

Zie ook 
Doorverwijspagina's:
Lehmann
Leeman
Leman